HLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hailar (Cina)